Jalabert ist der Familienname folgender Personen:

 Charles François Jalabert (1819–1901), französischer Maler, Prix de Rome 1841
 Hyacinthe Joseph Jalabert (1859–1920), französischer katholischer Geistlicher
 Laurent Jalabert (* 1968), französischer Radrennfahrer
 Nicolas Jalabert (* 1973), französischer Radrennfahrer
 Philippe Jalabert (1823–1907), französischer Rechtswissenschaftler